Bulatović ist der Familienname folgender Personen:

 Anđela Bulatović (* 1987), montenegrinische Handballspielerin
 Ivana Bulatović (* 1994), montenegrinische Skirennläuferin
 Katarina Bulatović (* 1984), montenegrinische Handballspielerin
 Marija Bulatović (* 1995), montenegrinische Skilangläuferin
 Miodrag Bulatović (1930–1991), serbischer Schriftsteller
 Momir Bulatović (1956–2019), montenegrinischer Politiker
 Radoš Bulatović (* 1984), serbischer Fußballspieler